

Patronyme 

 Aaron Schoenfeld (1990-), joueur américain de football ;
 Bernard C. Schoenfeld (1907-1990), dramaturge et un scénariste américain ;
 Eleonore Schoenfeld (1925-2007), musicienne et violoncelliste américaine d'origine slovène ;
 Howard Schoenfeld (1915-2004), écrivain américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Jim Schoenfeld (1952-), joueur de hockey canadien.